Titul (latinsky titulus , česky hodnost) může být:
 profesní titul, hodnost, funkce, např. profesor, ministr, prezident, mistr apod.
 akademický titul – titul získaný po absovování studia na vysoké škole apod.
 šlechtický titul (též predikát či přídomek) – Veličenstvo, Výsost, Jasnost apod.
 církevní titul – Svatost, Eminence, (biskupská) Milost apod.
 čestný titul – Excelence, Magnificence, Sepctabilis apod.

právo
 titul (právo) – právní důvod, oprávnění, např.  exekuční titul 
umění, zejména literatura
 název (nadpis) autorského díla, např. knihy 
 dílo toho názvu samo, např. „autor vydal již 10. titul“

osobní titul (oslovení)
 excelence – oslovení státních funkcionářů resp. hlav států a vlád v mezinárodním styku
 pan, paní (ve zkratce p., pí) – nejobecnější občanský titul, např. pan Novák
 pleno titulo (latinsky, ve zkratce p. t., P. T., česky plným titulem) – zástupný titul, např. p. t. Josef Novák (naznačuje, že pan Novák má nějaké neuvedené tituly)

Související články 
 Hodnost
 Podtitul
 Titulek
 Titulky
 Patitul

Externí odkazy